Stora Åstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Åstjärnet, sjö i Dals-Eds kommun, 
Stora Åstjärnen, Dalarna, sjö i Rättviks kommun, 
Stora Åstjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,

Se även
Åstjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn